Тодхантер () — английская фамилия. Известные носители:

 Тодхантер, Айзек (1820—1884) — английский математик и педагог.
 Тодхантер, Амелия (род. 1988) — австралийская баскетболистка.
 Тодхантер, Билл (род. 1959) — американский кёрлингист и тренер.